Михайловская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Локнянском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Михайлов Погост.

География 
Территория волости граничит на юге с Самолуковской, на востоке — с Подберезинской волостями Локнянского района, на севере и западе — с Бежаницким районом, на юго-западе — с Новосокольническим районом Псковской области.

На территории волости находятся озёра: Ужо (7,5 км², глубиной до 10,2 м), Локново или Локновато (6,2 км², глубиной до 18 м), Дулово (5,4 км² (до 1970-х годов — 8,4 км²), глубиной до 2,2 м, (ранее до 4,2 м)), Алё или Миритиницкое (4,8 км², глубиной до 9,0 м), Плотично или Теланово или Аложично (1,2 км², глубиной до 18,3 м),  Городно или Лебедино (1,1 км², глубиной до 12,5 м), Волчье (0,9 км², глубиной до 10 м), Богдановское или Горбовское (0,75 км², глубиной до 6,7 м), Островно (0,7 км², глубиной до 12,2 м) и др.

Население

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 135 населённых пунктов (деревень):

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Михайловский сельсовет был превращён в Михайловскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Михайловская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Локнянский район со статусом муниципального района.

С января 2006 до апреля 2015 года в состав Михайловской волости входили 33 деревни: Акулино, Амбашкино, Антипово, Асаново, Белено, Булыгино, Грязи, Зелехово, Китово, Концы, Каськово, Красный Холм, Лукино, Максимиха, Марково, Мерляково, Микулино, Мишково, Михайлов Погост, Новая, Пахово, Перелучье, Перхово, Польшино, Прокопино, Пыплино, Ратьково, Рогаткино, Сивцево, Смык, Старостино, Старые Липы, Щипачёво.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Михайловской волости 11 апреля 2015 года были включены территории упразднённых Локнянской и Миритиницкой волостей.

Примечания 

Муниципальные образования Локнянского района
Сельские поселения Псковской области